Miasta w USA:
 Halfmoon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga

Gminy w USA:
 Halfmoon (ang. Halfmoon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Halfmoon (ang. Halfmoon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre